Горбань — украинская фамилия. Известные носители:

А 
 
 Горбань, Анастасия Олеговна (род. 1978) — российский политический и общественный деятель левого толка.
 Горбань, Анатолий Иванович (1923—2010) — советский и российский офтальмолог, офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детской офтальмологии Ленинградского педиатрического медицинского института и первый директор Санкт-Петербургского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. С. Н. Фёдорова.
 Горбань, Андрей Павлович (род. 1978) — украинский футболист и тренер.
 Горбань, Антон Артёмович (в монашестве Антоний; 1866—1937) — иеромонах, преподобномученик, местночтимый святой Украинской Православной Церкви.

Б

В 
 Горбань, Валерий Иванович (род. 1973) — украинский раллийный гонщик, мастер спорта международного класса Украины.
 Горбань, Василий Моисеевич (1918—1977) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Горбань, Владимир Иванович (род. 1961) — российский драматург, прозаик, художник-карикатурист.

Г 
 Горбань, Григорий Яковлевич (1932—2000) — сталевар «Азовстали», дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии УССР, член ЦК КПСС.

Е

И 
 Горбань, Иван Степанович (1928—2000) — советский и украинский физик, профессор.
 Горбань, Игнат Петрович (1912—1957) — Герой Советского Союза.

М 
 Горбань, Мария Александровна (род. 1986) — российская актриса, телеведущая.

Н

П 
 Горбань, Пётр Семёнович (1923—1995) — советский художник, участник Великой Отечественной войны.

С 
 Горбань, Сергей Иванович (род. 1964) — российский политический деятель, глава администрации Ростова-на-Дону (с 2014 по 2016 год).

Ф

Примечания